Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of California 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 7–5, 7–5.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Betty Stöve (secondo turno)
 Dianne Fromholtz (semifinali)

 Rosie Casals (secondo turno)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Kathy May (quarti di finale)
 Marita Redondo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of California 1979